Звонкий ретрофлексный щелевой согласный — согласный звук, присутствующий в некоторых языках мира.

Характеристика звука 
 Место образования: ретрофлексные
 Способ артикуляции: фрикативный
 звонкий
 Пульмонический согласный

Примеры 

Фрикативные согласные